

Musica
 Trio Lescano – gruppo vocale femminile in lingua italiana

Persone
 Caterina Lescano – cantante ungherese naturalizzata italiana
 Juan Eduardo Lescano – calciatore argentino
 Matías Lescano – ex cestista argentino